Колев може да се отнася за:

 Иван Колев, няколко души с това име
 Марин Колев (р. 1939), български поет
 Николай Колев - Мичмана (1932–2004), български спортен коментатор
 Стефан Колев (р. 1966), български футболист
 Тодор Колев, няколко души с това име
 Дан Колов